Delmotte je priimek več oseb:
 Fernand L. Delmotte, francoski politik
 Joseph-Dominique-Victor-Robert Delmotte, francoski general